Nogueiras puede referirse a:
Nogueiras (Calvos de Randín), lugar de la parroquia de Calvos, concello de Calvos de Randín.
Nogueiras (Guntín), lugar de la parroquia de Santa María de Ferroi, concello de Guntín.
Nogueiras (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Cereixa, concello de Puebla del Brollón.
Nogueiras (Portas), lugar de la parroquia de Portas, concello de Portas.
Nogueiras (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de San Tomé de Insua, concello de Villa de Cruces.
As Nogueiras (Abegondo), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Abegondo.
As Nogueiras (Aranga), lugar de la parroquia de Muniferral, concello de Aranga.
As Nogueiras (Carballeda de Valdeorras), lugar de la parroquia de Pumares, concello de Carballeda de Valdeorras.
As Nogueiras (Dozón), lugar de la parroquia de Dozón, concello de Dozón.
As Nogueiras (Lalín), lugar de la parroquia de Anzo, concello de Lalín.
As Nogueiras (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
As Nogueiras (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Bandoxa, concello de Oza-Cesuras.
As Nogueiras (Pantón), lugar de la parroquia de Deade, concello de Pantón.
As Nogueiras (Pontevedra), lugar de la parroquia de Lourizán, concello de Pontevedra.
As Nogueiras (Sarria), lugar de la parroquia de Ortoá, concello de Sarria.
As Nogueiras (Vigo), lugar de la parroquia de Santo André de Comesaña, concello de Vigo.
Cinco Nogueiras, lugar de la parroquia de Vilarrubín, concello de La Peroja.
 Las Nogueiras (Tapia de Casariego), lugar de la parroquia de Serantes, concejo de Tapia de Casariego, Asturias.